Marie Anna Saská bylo jméno těchto saských princezen:
 Marie Anna Saská (1799) († 1832)
dcera Maxmiliána Saského a manželka Leopolda II. Toskánského
 Marie Anna Saská (1728) († 1797)
dcera polského krále a saského kurfiřta Augusta III./II. a manželka Maxmiliána III. Bavorského

Externí odkazy